Stati Uniti d'America
Cumming – capoluogo della Contea di Forsyth, Georgia
Cumming – città della Contea di Warren, Iowa
Cumming – township della Contea di Ogemaw, Michigan

Pagine correlate 

Cummings